PMR446, Personal mobile  Radio 
 Spierreuma, polymyalgia rheumatica
 Partij voor Milieu en Recht, voormalige Nederlandse politieke partij
 Perfect Motion Rate van Philips, een maatstaf voor het visuele effect van snel bewegende beelden op LCD schermen